

Anno 
 1063 – (MLXIII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo
 1063 a.C.

Matematica 
 1063 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1063 Aquilegia – asteroide della fascia principale del sistema solare